Offenberg ist ein geographischer Name:

 Offenberg, Gemeinde im Landkreis Deggendorf, Bayern
 Schloss Offenberg, bei Offenberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Der Offenberg ist ein Hügel und Naturschutzgebiet südwestlich von Carlsdorf im Landkreis Kassel.

Offenberg ist ein Familienname:
 Offenberg (Adelsgeschlecht)

 Ari Abraham Offenberg (1914–2007), Vorsitzender der Israelitischen Synagogen-Gemeinde Adass Jisroel zu Berlin
 Egil Offenberg (1899–1975), norwegischer Unternehmer, Wirtschaftsmanager und Politiker
 Emmerich von Offenberg (1791–1870), russischer General der Kavallerie; Inspekteur der Kavallerie
 Friedrich Alexander Offenberg (1841–1895), Archivar der Kurländischen Ritterschaft 
 Friedrich von Offenberg (1789–1856), russischer General der Kavallerie 
 Gerd Offenberg (1897–1987), deutscher Architekt und Baubeamter
 Hartnid von Lichtenstein-Offenberg († 1298), Bischof von Gurk
 Helene Offenberg (1877–nach 1914), österreichische Opernsängerin (Sopran)

 Kaspar Offenberg (1809–1879), deutscher Politiker
 Mario Offenberg (* 1946), deutscher Soziologe und Geschäftsführer der Israelitischen Synagogen-Gemeinde Adass Jisroel zu Berlin
 Richard Offenberg (1854–1910), deutscher Reichsgerichtsrat

Siehe auch:
 Ofenberg